Бенгт Ронни Петерсон (, 14 февраля 1944, Эребру — 11 сентября 1978, Милан) — шведский автогонщик, выступавший в классе Формула-1, вице-чемпион мира  и 1978 годов. Чемпион Европы Формулы-2.

На Гран-при Италии 1978 года он попал в аварию на старте. Был доставлен в больницу с переломами обеих ног. По словам врачей Петерсон находился в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожало. Тем не менее, ночью он скончался. Причиной смерти послужили травмы, вызвавшие жировую эмболию.

Полная таблица результатов в Ф1 

(гонки, отмеченные жирным шрифтом, обозначают поул-позицию; гонки, отмеченные курсивом, обозначают быстрый круг)

Ссылки 
 
 Авария Ронни Петерсона  
 Авария Ронни Петерсона  на сайте Blog-Races.ru
 Ronnie Peterson – the flying Swede 

Родившиеся в Эребру
Автогонщики Швеции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швеции
Пилоты Формулы-1 из Швеции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Победители Гран-при Формулы-1
Гонщики, погибшие во время заездов